Ку́нцево — топоним.

Россия 
 Кунцево — район в Западном административном округе Москвы.
 Кунцево — бывший город, вошедший в 1960 году в состав Москвы.
 Кунцево-I — станция Смоленского направления МЖД.
 Кунцево-II — станция Смоленского направления МЖД.
 Кунцево — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.

Крым 
(спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России)
 Кунцево — село в Нижнегорском районе.

Украина 
 Кунцево — село в Новосанжарском районе Полтавской области.

См. также 
 Куянцев
  (значения)